Zanokcica – choroba paznokci
 Zanokcica (Asplenium) – rodzaj paproci z rodziny zanokcicowatych

 Zobacz też
 Jaskinia Zanokcica